Martinac je lahko:
 Martinac, Veliko Trojstvo (Hrvaška)
 Martinac, Čazma (Hrvaška)